Jugendwiderstand bezeichnet:
 Widerstand gegen den Nationalsozialismus#Bündischer und jugendbewegter Widerstand, Widerstand durch Mitglieder der Bündischen Jugend
 Jugendwiderstand gegen den Nationalsozialismus, Widerstand von Jugendlichen gegen den Nationalsozialismus im Deutschen Reich (1933–1945)
 Jugendwiderstand (DDR), Widerstand von Jugendlichen gegen das herrschende System in der SBZ und DDR (1945–1990), Hauptartikel: Opposition und Widerstand in der DDR, Jugendkultur in der DDR und Jugendopposition in der DDR
 Jugendwiderstand (Berliner Gruppe), 2015 gegründete, maoistische, Gruppe aus Berlin